

Astronomia 
 24856 Messidoro – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Messidoro –  film del 1979 diretto da Alain Tanner

Cronologia 
 Messidoro – decimo mese del calendario rivoluzionario francese

Persone 
 Alexis Messidoro – calciatore argentino